Blaze kan syfta på 

 Blaze Bayley (1963–) – brittisk sångare, tidigare i bandet Iron Maiden, numera i Blaze
 Blaze Bayley (band) – ett heavy metalband
 Blaze (musikalbum) – musikalbum med den brittiska popgruppen Herman's Hermits
 Blaze (housegrupp) – en amerikansk housegrupp
 Blaze (film, 1989) – en amerikansk film från 1989
 Blaze (film, 2018) – en amerikansk film från 2018 i regi av Ethan Hawke
 Ghost Rider (seriefigur) – vars riktiga namn är Johnny Blaze
 Blaze (bok) – en bok av Stephen King från 2007

Fiktiva karaktärer 
 Blaze the Cat